Canal 24 Horas puede hacer referencia a:

24h, canal de televisión de España, antes conocido como Canal 24 Horas, administrado por Televisión Española.
24 Horas, canal de televisión de Chile, administrado por Televisión Nacional de Chile.